Wonder Woman kan henvise til:

 Wonder Woman – superheltinde fra DC Comics

Film og tv 
 Wonder Woman (film fra 1974) – instrueret af Vincent McEveety, med Cathy Lee Crosby i titelrollen
 Wonder Woman (film fra 2009) – animationsfilm med Keri Russell som stemmelægger i titelrollen
 Wonder Woman (film fra 2017) – instrueret af Patty Jenkins, med Gal Gadot i titelrollen
 Wonder Woman (tv-serie) – fra 1975 til 1979, med Lynda Carter i titelrollen